Барциц — абхазская фамилия.

Известные носители 
 Барциц, Аслан Чачурбеевич (род. 1965) — абхазский политический деятель. Вице-президент Абхазии с 2019 года.
 Барциц, Беслан Константинович (род. 1978) — абхазский политический деятель. Премьер-министр Абхазии с 2016 по 2018 годах.
 Барциц, Игорь Нязбеевич (род. 1969) — российский юрист-правовед, заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор.
 Барциц, Ражден Михайлович (1918—2002) — старшина тендера № 15 дивизиона тендеров Азовской военной флотилии, краснофлотец.
 Барциц, Анри Львович (род. 1990) — министр юстиции Республики Абхазия.